

Littérature 
 Imogène McCarthery, personnage fictif, héroïne de sept romans policiers (1959-1975) de l'écrivain français Charles Exbrayat

Télévision 
 Imogène (série télévisée), série télévisée française (1989-1996) de Michel Grisolia et Martin Lamotte, inspirée de ces romans

Cinéma 
 Imogène McCarthery (film), film français de 2010, réalisé par Alexandre Charlot et Franck Magnier (2010), inspiré du premier de ces romans
 Imogene (film) (Girl Most Likely), film américain de Shari Springer Berman et Robert Pulcini sorti en 2013

Théâtre 
 Imogène (Shakespeare), fille du roi Cymbeline dans la pièce de théâtre de William Shakespeare

Toponyme 
 Imogene, une ville du comté de Fremont, en Iowa, aux États-Unis.

Homonymie de toponyme